Ovo je popis zemalja svijeta po bruto domaćem proizvodu (ukupna vrijednost svih dobara i usluga unutar države tijekom jedne godine). BDP je mjeren metodom pariteta kupovne moći (PKM ili PPP), a iznosi su u dolarima. PKM metoda je korisnija za usporedbu životnog standarda između zemalja, jer uzima u obzir troškove života i stopu inflacije, umjesto jednostavnije usporedbe nominalnih iznosa koji možda ne prikazuju prave razlike u prihodima.

Ove tablice sadrže sljedeće:

 u prvoj tablici nalaze se podaci Međunarodnog monetarnog fonda za 2020. godinu za 194 države, uključujući dva nerangirana entiteta: svijet i Europsku uniju. Podaci su u milijunima međunarodnih dolara, a izračunao ih je Međunarodni monetarni fond.

 druga tablica sadrži podatke za 198 nacionalna entiteta, te podatke za Europsku uniju i svijet. Ovaj popis napravila je Svjetska banka, a podaci su za 2020. godinu, u međunarodnim dolarima.

 u trećoj tablici nalaze se podaci iz CIA World Factbooka iz 2019. godine, a podatke je ustupila Središnja obavještajna agencija SAD-a (CIA). Ovi podaci su procjene u međunarodnim dolarima, a izvori variraju od 1993. do 2006. godine (većina podataka je iz 2006. godine).

{| cols="3"
|-
| width="33%" align="center" | Popis Međunarodnog monetarnog fonda
| width="33%" align="center" | Popis Svjetske banke
| width="33%" align="center" | Popis iz CIA World Factbooka
|- valign="top"
|

</td>

<td>

Izvori:
Međunarodni monetarni fond, World Economic Outlook Database, travanj 2021.; svijet i EU: travanj 2021. Podaci za 2020. godinu.
Izvor:
Svjetska banka. GDP, PPP (current international $) | Data
Podaci od 2020. godine.
Izvor:
The World Factbook, Središnja obavještajna agencija SAD-a (CIA), 2019.  (Svi podaci su procjene i odnose se na razdoblja od 2003. do 2019. godine).Bilješka:
 Kina: ovo ne uključuje posebne upravne regije, tj. Hong Kong i Makao. Ovo također ne uključuje ni područja pod upravom Republike Kine (Tajvan).
 Izvor: Međunarodni monetarni fond, World Economic Outlook Database, travanj 2021. Podaci za 2020. godinu.
 Izvor: Međunarodni monetarni fond, World Economic Outlook Database, travanj 2021. Podaci za 2010. godinu.
Bilješke:
 2011.
 2019.
 2013.
 2005.
 2015.
 2018.
</table>

Vanjske poveznice 
Map & Graph: Economy: GDP  

Bruto domaći proizvod (paritet)
Bruto domaći proizvod (paritet)